Dom kan avse:

 Dom (juridik) – en domstols slutliga, formella avgörande i saken prövad av en jury eller domare
 Dom – ett halvklotformat valv som täcker ett runt eller flersidigt rum, se Kupol
 Dom-debatten – en debatt angående en språkutveckling i det svenska språket
 Dom (titel) – en värdighetstitel i Portugal
 Dom – en förkortning för en del av Bibeln, se Domarboken
 Domkyrka – den kyrka i ett stift där biskopen residerar
 Lavadom – en lavaformation
 Dom Pérignon – en exklusiv Champagne

Geografi

Frankrike 

 Dom-le-Mesnil – en kommun i departementet Ardennes,

Ghana 

 Dome (ort), Storaccra,

Schweiz 

 Dom (berg), Valais,

Se även
 DOM

Robotskapade Ghanaförgreningar